Schaube steht für:
 Schaube, ein Kleidungsstück der Renaissance

Schaube ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schaube (1851–1934), Wirtschaftshistoriker und Abgeordneter
 Reinhold J. W. Schaube (1955–2021), deutscher Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive), MdHB